EIG peut faire référence à :
 École d'ingénieurs de Genève (actuelle Haute École du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève) ;
 Europe India Gateway, un câble sous-marin de télécommunication ;
 événement indésirable grave ;
 estimation indicative globale, un document envoyé en France aux assurés sociaux vers 55 ans et donnant une estimation du montant de la retraite ;
 entrepreneur ou entrepreneure d'intérêt général, en France.